Dahlberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dahlberg (* 1976), schwedische Skilangläuferin
 Anton Dahlberg (* 1985), schwedischer Segler
 Berndt Dahlberg (* 1931), schwedischer Badmintonspieler
 Björn Dahlberg (1949–1998), schwedischer Mathematiker
 Edward Dahlberg (1900–1977), US-amerikanischer Schriftsteller und Essayist
 Erik Dahlberg (1625–1703), schwedischer Feldmarschall und Festungsbaumeister
 Gregory R. Dahlberg (* 1951), US-amerikanischer Politiker und Heeresminister
 Heléne Dahlberg (* 1971), schwedische Biathletin
 Ingetraut Dahlberg (1927–2017), deutsche Informationswissenschaftlerin und Philosophin
 Ingrid Dahlberg (Badminton) (* um 1931), schwedische Badmintonspielerin
 Ingrid Dahlberg (* 1941), schwedische Regisseurin, Film- und Fernsehproduzentin und Politikerin
 Johan Victor Dahlberg (1915–1946), niederländischer Komponist
 Ludwig Dahlberg (* 1978), schwedischer Schlagzeuger
 Mae Dahlberg (1888–1969/70), australische Varieté-Tänzerin und Schauspielerin
 Mikael Dahlberg (* 1985), schwedischer Fußballspieler
 Monika Dahlberg (* 1936; als Rosemarie Rödelberger), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Nathan Dahlberg (* 1965), neuseeländischer Radrennfahrer
 Per Oscar Gustav Dahlberg (* 1953), schwedischer Grafiker
 Pontus Dahlberg (* 1999), schwedischer Fußballspieler

Dahlberg bezeichnet ferner die folgenden Berge:
Dahlberg (Lennegebirge), am Oberbecken des Pumpspeicherwerks Rönkhausen  hoher Berg im Lennegebirge

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dahlberg (Florida)
 Dahlberg (South Dakota)

Siehe auch:
 Dalberg, Thalberg, Talberg